Maurice Greene kan syfta på:

 Maurice Greene (kompositör) (1655-1755), brittisk kompositör.
 Maurice Greene (friidrottare) (1974-), amerikansk friidrottare.
 Maurice Greene (kampsportare) (1986-), amerikansk kampsportare.